

Patronyme 
 Famille Didot, dynastie d’imprimeurs, éditeurs et typographes français ;
 Firmin Didot (1764-1836), libraire-éditeur français ;
 François Didot (1689-1757), libraire-éditeur et imprimeur français ;
 François-Ambroise Didot (1730-1804), son fils, typographe français ;
 Pierre-François Didot (1731-1795), son frère, imprimeur français ;
 Saint-Léger Didot (1767-1829), imprimeur français ;
 Pierre Didot (1760-1853), fils de François-Ambroise, imprimeur français ;
 Firmin Didot (1764-1836), imprimeur, éditeur, typographe et homme politique français ;
 Ambroise Firmin Didot (1790-1876), son fils, imprimeur et éditeur français ;
 Hyacinthe Firmin Didot (1794-1880), son frère, imprimeur français ;
 Sylvain Didot (1975-), footballeur français ;
 Étienne Didot (1983-), footballeur français.

Toponyme 
 Rue Didot, voie française du  parisien ;
 Didot, station française du tramway parisien.

Autres 

 Point Didot, point typographique ;
 Didot, police d'écriture.